Купра, шпански произвођач спортских аутомобила
 Купра (богиња), богиња из предримског периода

или

 Купра Монтана, насеље у Италији, у округу Анкона, у региону Марке.
 Купра Маритима, насеље у Италији, у округу Асколи Пичено, у региону Марке.